Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1929 года () прошёл в Амстердаме.  Дата проведения чемпионата неизвестна. 

Приняли участие 8 шашистов. С 15 очками выиграл Арнольд Дамме — это его третий национальный титул.

 — Арнольд Дамме

 — Б. Рис и Йохан Вос

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Спорт в Нидерландах в 1929 году
1929 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме